Brunkhorst ist der Familienname folgender Personen:

 Angelika Brunkhorst (* 1955), deutsche Politikerin (FDP)
 Giselbert von Brunkhorst, Fürsterzbischof von Bremen (1273–1306)
 Hauke Brunkhorst (* 1945), deutscher Erziehungswissenschaftler und Sozialwissenschaftler
 Nils Brunkhorst (* 1976), deutscher Schauspieler
 Wilhelm Brunkhorst (1936–2007), deutscher Politiker (CDU)

Siehe auch:
 Brunckhorst